Kabinett Fillon bezeichnet die folgenden französischen Regierungen unter Premierminister François Fillon:

 Kabinett Fillon I, 18. Mai 2007 bis 18. Juni 2007
 Kabinett Fillon II, 18. Juni 2007 bis 13. November 2010
 Kabinett Fillon III, 14. November 2010 bis 10. Mai 2012